Dresdner Sportclub 1898 – società polisportiva tedesca con sede a Dresda
 Dresdner Sportclub 1898 – squadra di calcio dell'omonima società polisportiva di Dresda
 Dresdner Sportclub 1898 – squadra di pallavolo femminile dell'omonima società polisportiva di Dresda